

Geografia 
Currie (Escócia)
Currie (Minnesota)
Currie (Nevada)

Outros 
Currie Cup

Desambiguações de antropônimos